Ruohonen ist der Familienname folgender Personen:

 Laura Ruohonen (geb. 1960), finnische Dramatikerin
 Seppo Juhani Ruohonen (geb. 1946), finnischer Opernsänger (Tenor)